Antonio de Solís (1610-1686) – drammaturgo e storico spagnolo
 Francisco de Solís Folch de Cardona (1713-1776) – cardinale e arcivescovo cattolico spagnolo
 Isabel de Solís – schiava concubina e in seguito la consorte di Abu l-Hasan 'Ali
 Juan Díaz de Solís (1470-1516) – esploratore spagnolo

Pagine correlate
Solis
Sole